Oreo — biscoito recheado fabricado pela Nabisco
Oreo (gênero) — gênero de aranhas nativas da Austrália
Oreoi — localidade da Grécia Central, Eubeia

Ver também 
Oreosomatidae — uma família de peixes actinopterígeos